Куделя — те ж саме, що й кужіль

Топонім 

 Куделя — річка в Україні, притока Ірпеня.
 Куделя — стара назви річки Куделька в Новосибірській області Росії.

Прізвище 

 Куделя Микола Павлович (1914—2004) — український шевченкознавець
 Куделя Світлана Віталіївна (нар. 1992) — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року
 Куделя Сергій (нар. 1976) — політолог, доктор філософії, доцент політології, працює в США
 Куделя Надія Павлівна — українська співачка

Див. також 
 Куделька